Liam Lynch (1893-1923) – militare e patriota irlandese
 Liam Lynch (1970) – musicista e regista statunitense